Walpole kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Walpole (ort i Australien), Western Australia, Manjimup,

Storbritannien 

 Walpole, Suffolk, ort i England, 
 Walpole, Norfolk, civil parish i England,

USA 

 Walpole (ort i USA, Massachusetts), Norfolk County, 
 Walpole (ort i USA, New Hampshire), Cheshire County,

Personer
 Robert Walpole (1676–1745), en engelsk statsman
 Horace Walpole, 4:e earl av Orford (1717–1797), en brittisk författare
 
 Hugh Walpole (1884–1941), en brittisk romanförfattare
 Maria Walpole (1736–1807, en engelsk adelsdam
 Henry Walpole (1558–1595),  en engelsk jesuitisk präst
 Horatio Walpole, 1:e baron Walpole av Wolterton (1678–1857), en engelsk diplomat
 Horatio Walpole, 1:e earl av Orford (1723–1809), en brittisk whigpolitiker
 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar